Mario Alejandro Blanco Volpini, más conocido como 'Alexander Som (Madrid, 19 de julio de 1988), es un DJ, productor y locutor madrileño reconocido por su música y sus colaboraciones con artistas nacionales e internacionales como Sidonie, David Penn, Carlos Jean, Sean Paul, Dorian, Najwa Nimri, Mala Rodríguez o  Dj Nano entre otros. 

Su estilo Funk/House, Pop y Nu disco sumado a su conexión con el público en directo, lo sitúan como uno de los grandes artistas electrónicos españoles.

Su álbum debut REBORN (2019) recibió unas críticas excelentes por parte de prensa y fue sintonía/bso de espacios como PAQUITA SALAS (Netflix) SKRAM (Movistar plus) FAMA A BAILAR (Movistar plus) y diversos spots y cortometrajes.

Sobre el escenario se sitúa como uno de los artistas electrónicos más importantes españoles, así lo confirman sus numerosas actuaciones en salas y festivales de todo el país, sus colaboraciones con marcas como Amazon, Red Bull Spain, Ron Barceló, Coca-Cola, Corona etc...

En directo combina energía y show con sonidos Disco Funk/House Pop junto a ritmos incansables y acapellas de clásicos como QUEEN, MADONNA, JAMESBROWN o artistas actuales como DUA LIPA, BRUNO MARS o COLDPLAY

Fuera de su España natal países como USA, Reino Unido, Francia, Brasil,India, República Dominicana... ya han podido disfrutar de sus actuaciones.

En 2016 fue uno de los representantes Españoles en el festival ULTRA MUSIC FESTIVAL, en 2017 fue elegido por DAVID GUETTA para cerrar su Listen tour Spain.

Singles 
 2006 "White Guy" (Con Dj Dicho) [Elastik Records]
 2006 "Loops & Drums" (Con Dj Dicho)[Elastik Records]
 2007 "Get Shaky" (Con Dj Dicho) [Energy Records]
 2008 "Run to you" [White Labbel]
 2009 "Paradize" [Vidisco]
 2010 "Queens Boulevard" [Music Zone]
 2010 "Queens Boulevard Dub" [Music Zone]
 2010 "Dirty Bonita" [Caresse Records]
 2010 "Dirty Bonita Returns" [Caresse Records]
 2011 "Just Leaving" [Sintética]
 2011 "Black Swan" [White Labbel]
 2012 "Rumba" (Con Submission) [Superfever]
 2012 "Wibu" (Con Nader Razdar) [Arcadia Records]
 2012 "Quartz" (Con Dj Neil) [Baguz Records]
 2013 "Sargent" (Con JP Candela) [Blanco & Negro)
 2013 "Take You" (Con PandaRock) [RockStar Records]
 2014 "Dier" (Con Les Castizos) [Blanco&Negro]
 2014 "Tan Go" [Zoombeats]
 2015 "Whatz" (Con José De Mara) [Brawla]
 2015 "Gadom" (Con Crusy) [Arcadia]
 2015 "Lifetime" (Con Carlos Jean) [Muwom]
 2015 "Minefields" (Con Sickbeatz) [Sirup Music]
 2015 "Rave It" (Con Sandro Ávila) [Arcadia]
 2016 Najwajean vs. Alexander Som - Drive me  [Warner Chappel / MUWOM]
 2016 "Senshe" (Con Abel Ramos) [HouseSession]
 2017 "Maihem" [Playbox Music]
 2017 "Friday Night" [PinkStar Records]
2018 "Lovin U" (Con David Penn) [Hotl Records]
 2019 "Electric" (Ft. Max Landry) [Altafonte]
2019 "Running Away" (Ft. Juan Zelada) [Altafonte]
2019 "Depresom" [Altafonte]
2019 "Take me back to bed" (Ft. Kamila Velázquez) [Altafonte]
2019 "I feel it in the air" (Ft. Dann Millson) [Altafonte]
2019 "You you you" (Ft. Teyou) [Altafonte]
2019 "Amen" [Altafonte]
2019 "Alone with papa" [Altafonte]
2019 "On & On" (Ft At-one) [Altafonte]
2019 "Submarina" [Altafonte]
2019 "What about me" (Ft. Sara Del Valle) [Altafonte]
2019 "Bang" (Con Les Castizos) [Sirup Music]
2019 "Can´t see nothing"  (Con Les Castizos) [Sirup Music]
2020 Jake Blues (Con KPD) [DEEPALMA Recs]
2020 I got (Con Alonso) [HouseU Recordings]
2020 With You (Con MyNameIsLobo) [DSK POP]
2021 Lo que andaba buscando (Con Edu Requejo)[Casa Maracas]
2021 "On me" [Candy Flip]
2022 Life is Back (con Low Blow) [Axtone]
2022 Maria Antonia (Con Les Castizos) [Be yourself Nl]
2022 People Like you (Con Albert Neve) [Wh0 Plays Rec]
2022 Dj Nano Alexander Som SLATIN - Three [Be yourself]
2023 Alexander Som - Wtp [Hexagon recordings]
2023 Alexander Som - MR annybody [Hexagon recordings]

Remezclas 
 2010 Antonie Clamarán - Get Down (Alexander Som Private Remix)
 2010 Ovide & K-Style - Survivors (Alexander Som Remix)
 2011 Empire Of The Sun - Walking on a dream (Alexander Som Visions Remode)
 2011 Shena Whinchester - Uplifted (Alexander Som Remix) [Vidisco] 
 2012 Mónica X - Spanish Girl (Alexander Som Remix)
 2012 Lexter Aubrey - Sweet Sensation (Alexander Som, Virolo Remix) [Clippers]
 2012 Luigii Nieto Ft Aqeel - Oceans (Alexander Som Remix) 
 2013 Ab García - Release It (Alexander Som Remix) [Clippers] 
 2013 Ron Reeser & Lahox - Anywhere (Alexander Som Remix) 
 2013 JP Candela & Dmol - Parties of the world (Alexander Som Remix) [Blanco&Negro] 
 2013 Zoe Escolano - Addicted 2 U (Alexander Som Remix)
 2013 AndyBody - The First bass is the deepest (Alexander Som Remode) [So Much Dada]
 2013 Vicente Lara - First Time (Alexander Som Remix) [Rockstar Records]
 2013 JP Candela & Submission - Sunniva (Alexander Som Remix) [Bootylicious Armada]
 2014 Antics Ft Seann Bowe - Stay Alive (Alexander Som Remix) [JetSet Records]
 2014 Tara McDonald & Zaho - Shooting Star (Alexander Som Remix) [Universal France]
 2014 Showtek Ft We are Loud & Sonny Wilson - Booyah (Alexander Som JP Candela Remix) [Spinnin Records] 
 2014 Denko & Kpd - Alegría (Alexander Som Remix) [13 Records] 
 2014 Fonsi Nieto - Wild & Free (Alexander Som Festival Remix) [Clippers]
 2015 Alexander Som José de Mara - Whatz (Starkillers Remix) [Brawla]
 2015 Albert Neve - Generation Love (Alexander Som Remix) [Sony Music]
 2015 Juicy M Ft Lesster Williams - Reckless (Alexander Som JP Candela Remix) [Jummp/Armada] 
 2015 Carlos Jean Dj Nano - What D'ya wanna be (Alexander Som Remix) [MUWOM]
 2016 Walden - Auru (Alexander Som Remode) [Zerothree] 
 2016 Dave202 - Shake It! (Alexander Som Remix) [SIRUP MUSIC]
 2016 Sak Noel Sean Paul - Trumpets (Alexander Som Les Castizos Remix)
 2017 Boi Tedson - Spin me Around (Alexander Som & Gerox) [Playbox Music]
2017 José de Mara & Steve Powers - Forever Mine (Alexander Som Remix) [Mirage Records]
2018 Danny Ávila Ft. The Vamps & Machine Gun Kelly - Too good to be true (Alexander Som Remix)
2018 C.Tangana - Bien duro (Alexander Som Club Remix) [Free Download]
2019 Dj Koze - Pick Up (Alexander Som Private Remix) [Free download]
2020 Ley Dj -Back over flip (Alexander Som Remix) [Dsk Pop]
2020 Volver - Electrizame (Alexander Som Remix) [Mad moon records]
2020 The Crabapples - System over load (Alexander Som Remix) [Onerpm]
2020 Dorian, Javiera Mena - Vicios y defectos (Ley DJ Alexander Som, Remix) [Intro Música]
2020 Mala Rodríguez, Carlos Jean, Dollar Selmouni, Carolina Yuste - Hasta el cielo (Alexander Som Remix) [La Carbonería]
2021 Sidonie - Verano del amor ( Alexander Som, Ley dj remix) [Sony Music Spain]
2021 Wisement Project - Fighting Fire (Alexander Som Remix) [Vanana Recordings]
2022 John Martin Carlos Jean - Ride (Alexander Som Jose de mara Remix) [Sony music)

Referencias

Enlaces externos 
 Página web oficial
 Alexander Som en Youtube
  en Spotify
  en Instagram
  en Facebook
 Alexander Som en Twitter
 Alexander Som en Soundcloud

Disc jockeys de España